Юсоф Сафват или Юннус Сафват (, , 15 февраля 1931, Тегеран — 29 января 2003, там же) — иранский шахматист, национальный мастер.

Первый иранский шахматист, получивший звание мастера.

Победитель первого официального чемпионата Ирана. Всего выиграл пять национальных чемпионатов (1955, 1956, 1957, 1959 и 1965 гг.).

В составе сборной Ирана участник пяти шахматных олимпиад (1956, 1958, 1962, 1964 и 1970 гг.).

Сотрудник Национальной нефтяной компании Ирана.

Младший брат иранского музыковеда-этнографа Дариуша Сафвата.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ю. Сафвата в базе Chessgames
 Личная карточка Ю. Сафвата на сайте 365Chess

Шахматисты Ирана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Тегеране
Умершие в Тегеране